De Winston-Salem Cycling Classic is een eendagswedstrijd die sinds 2014 elk jaar in het voorjaar wordt verreden in de omgeving van Winston-Salem (North Carolina) in de Verenigde Staten. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI America Tour, en wordt vanaf 2019 gecategoriseerd als UCI 1.2, van 2016 tot 2018 werd de wedstrijd gecategoriseerd als UCI 1.1 en daarvoor als UCI 1.2.

Lijst van winnaars

Overwinningen per land

Vrouwen 

De Winston-Salem Cycling Classic (WE) is een eendagswedstrijd die net als bij de mannen sinds 2014 elk jaar in het voorjaar wordt verreden in de omgeving van Winston-Salem (North Carolina) in de Verenigde Staten. De wedstrijd staat op de UCI-kalender, en wordt sinds 2016 gecategoriseerd als UCI 1.1, en daarvoor als UCI 1.2.

Lijst van winnaars

Overwinningen per land

UCI America Tour
Wielerwedstrijd in de Verenigde Staten
Eendagswielerwedstrijd
Sport in North Carolina